Papandreu (o Papandréou) (en grec Παπανδρέου) és un cognom grec i es pot referir a:
 Andreas Papandreu (1919-1996), economista i polític, Primer Ministre de Grècia (1981-1989 i 1993-1996)
 Dimítrios Papandreu (1891-1949), nom de fonts de l'arquebisbe Damaskinós d'Atenes
 Élena Papandreu (1966- ), guitarrista clàssica
 Georgios Andreas Papandreu (born 1952), polític, actual Primer Ministre de Grècia des del 2009
 Georgios Papandreu (1888-1968), polític, Primer Ministre de Grècia (1944-1945 i 1964-1965)
 Georgios Papandreu (1859-1940), historiador i lingüista
 Giorgos Papandreu (1969- ), futbolista
 Vaso Papandreu (1944- ), política, Comissària Europea de Treball i Assumptes Socials (1989-1993) i ministra de Grècia (1996-2004)